Andrzej Bolewski – polski mineralog i petrograf
 Jacek Bolewski – polski jezuita i pisarz